Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 3 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Pereira che ha battuto in finale Martin Stringari 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 José Daher (quarti di finale)
 Luis Lobo (quarti di finale)
 Christian Geyer (primo turno)
 Assente

 Roberto Jabali (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Nicolás Pereira (Campione)
 Martin Stringari (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991